Osoby o tym nazwisku:
 Konstanty Ołtarzewski − polski szlachcic, urzędnik staropolski, poseł na Sejm
 Wojciech Ołtarzewski − polski kick-bokser